Brenchley ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Brenchley (1910–1975), britischer Eishockeyspieler und -trainer
 Frank Brenchley (1918–2011), britischer Diplomat und Autor 
 Jean Brenchley (1944–2019), US-amerikanische Biologin 

Brenchley heißt der Ort

 Brenchley (Kent), Dorf in der englischen Grafschaft Kent